McKean se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John L. McKean
 Douglas Ronald McKean